Custódio Miguel Dias de Castro — futebolista português, conhecido como "Custódio"
Custódio (Quixadá) — distrito do município de Quixadá, estado do Ceará, Brasil

Desambiguações de antropônimos